Acalyptonotus är ett släkte av kvalster. Acalyptonotus ingår i familjen Acalyptonotidae. 

Acalyptonotus är enda släktet i familjen Acalyptonotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Acalyptonotus